Верін Птхні () — село в марзі Котайк, у центрі Вірменії. Населення займається землеробством і плодівництвом.

Джерела 
 Національна статистична служба Республіки Вірменія

Села Вірменії
Котайк